sau Komatsu (コマツ) (), este o corporație multinațională japoneză care produce utilaje de construcții, minerit și militar, dar și industrial, ca lasere și generatoare termoelectrice, etc.
Sediul companiei este în Minato, Tokyo, Japonia. Corporația a fost denumită în cinstea orașului Komatsu, Ishikawa, unde în 1917 a fost fondată compania.

Gama de producție

 Komatsu produce cele mai mari buldozere din lume - D575A-3.

 În 2008 Komatsu a lansat Komatsu PC200-8 Hybrid, un excavator de 360 grade care stochează energie din frânareslew-braking pentru a stimula puterea și a reduce utilizarea combustibilului.

Modele Komatsu America

Referințe și note

Legături externe 

Site-ul oficial

Companii din industria grea
Companii din Japonia
Constructori de autovehicule
Fondări în 1917